Бернарден Леду Кинге Матам (; род. 20 мая 1990 года, Яунде, Камерун) — камерунский и французский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 69 кг. Чемпион Европы 2017 и 2019 годов, многократный бронзовый призёр чемпионатов мира, Европы и Африки. Участник Олимпиад в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Биография 
Бернарден Матам родился 20 мая 1990 года в Яунде (Камерун) в многодетной семье. 11 из 14 братьев и сестер также стали тяжелоатлетами.

Тяжёлой атлетикой начал заниматься в 13 лет под руководством отца, тренера по тяжёлой атлетике, Дидье Матама.  В настоящее время Бернардена тренирует старший брат, .

В 2008 году на чемпионате Африки в Странде (ЮАР) Бернарден Матам стал третьим в категории .

В 2011 году Бернарден Матам принял французское гражданство и получил право выступать за сборную Франции.

В 2012,  2013 и  2015 годах Бернарден Матам три раза становился третьим на чемпионатах Европы в категории до 69 кг.

В 2013 году на чемпионате Европы в Тиране по сумме двоеборья занял 4-е место. Но после дисквалификации за применение допинга серебряного призёра соревнований, Сардара Гасанова, бронзовая медаль перешла Бернардену Матаму.

В 2017 году на чемпионате Европы в Сплите Бернарден Матам стал чемпионом в своей категории, а на чемпионате мира в Анахайме — третьим.

На чемпионате Европы в Батуми, в 2019 году, французский спортсмен сумел стать двукратным чемпионом Европы. В весовой категории до 67 кг он по сумме двух упражнений взял 312 кг. В упражнение толчок он завоевал малую золотую медаль (175 кг).

Спортивные результаты

Семья 
Трое братьев Бернардена также стали известными штангистами: ,  и .

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IWF

Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тяжелоатлеты Франции
Тяжелоатлеты Камеруна